Die Unzertrennlichen ist Titel von:

Filmen:
 Die Unzertrennlichen (1988), Originaltitel Dead Ringers, kanadisch-US-amerikanischer Spielfilm von David Cronenberg
 Die Unzertrennlichen (1999), Originaltitel Inséparables, französischer Spielfilm von Michel Couvelard
 Die Unzertrennlichen (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (1997; Sat.1) 

Weiteres:
Die Unzertrennlichen (Walzer)